Parkkinen ist der Familienname folgender Personen:

 Anniina Parkkinen (* 1996), finnische Beachvolleyballspielerin
 Jukka Parkkinen (* 1948), finnischer Schriftsteller
 Lassi Parkkinen (1917–1994), finnischer Eisschnellläufer
 Leena Parkkinen (* 1979), finnische Schriftstellerin
 Sami Parkkinen (* 1962), finnischer Schriftsteller und Dramaturg